Molekulska formula -{C16H14O5}- se može odnositi na:

 Guacetisal
 Brazilin
 Izosakuranetin
 Kušenin
 Linderon
 Filodulcin
 Poriol
 Sakuranetin